Hirsch Motorradbau Berlin, een Duits motorfietsmerk
 3-hydroxy-3-methylbutaanzuur, de afkorting van een metaboliet van eiwitten
 Historical Medieval Battle, een vechtsport